Dole : egy lófajta.
 Hasonló hangzású szó: Dól (): ázsiai vadkutya.
 Dole, más írásmóddal Dôle : város Kelet-Franciaországban,  a Jura régióban.